Enrique Carbó puede referirse a:

 Enrique Carbó Ortiz (1861-1920), político argentino, gobernador de Entre Ríos entre 1903 y 1907;
 Enrique Carbó, localidad de la Argentina.